Bosznia-Hercegovina
Zaklopača falu Milići községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Zaklopača falu Plitvička Jezera községben, Lika-Zengg megyében

 Szerbia
Zaklopača falu Grocka községben, a Belgrádi körzetben
Zaklopača falu Kraljevo községben, a Rašai körzetben